Guillermo Álvarez puede referirse a:
 Nestor Guillermo Alvarez (1986-), Campeón Mundial en Artes Marciales 2013 Argentino.
 Guillermo Álvarez Cuevas (1945-), empresario mexicano.
 Guillermo Álvarez Guedes (1939-), empresario y humorista cubano.
 Guillermo Álvarez Iriarte (1939-2004), político uruguayo.
 Guillermo Álvarez Perdomo (1986-), futbolista venezolano.
 Guillermo Álvarez, cineasta colombiano (actor, director y productor).